Campeche (municipi), municipi a l'estat de Campeche, San Francisco de Campeche és el cap de municipi i principal centre de població d'aquesta municipalitat
 Campeche o San Francisco de Campeche, ciutat portuària al golf de Mèxic, capital de l'estat mexicà homònim 
 Estat de Campeche, divisió administrativa al sud-est de la federació mexicana 
 Bisbat de Campeche, seu de l'Església catòlica a Mèxic, sufragània de l'arquebisbat
 Golf de Campeche, ampli golf interior que forma part del Golf de Mèxic, al mar territorial mexicà
 José Campeche y Jordán (San Juan, 1751- 1809), pintor i music porto-riqueny d'estil rococó